Мосиенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Мосиенко, Билл (1921—1994) — канадский хоккеист.
 Мосиенко, Николай Александрович (1922—1982) — комбайнёр Энбекшильдерской МТС Кокчетавской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Мосиенко, Пётр Андреевич (1924—1998) — Герой Советского Союза.
 Мосиенко, Сергей Иванович (1921—1991) — Герой Советского Союза.
 Мосиенко, Сергей Сергеевич (род. 1948) — советский и российский художник, журналист.

См. также 

 Мойсиенко, Виктор Михайлович